W sezonie 2006/2007 rozegrano 22. edycję najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w San Marino – Campionato Sammarinese. W sezonie brało udział 15 zespołów. Tytuł obroniła drużyna SS Murata.

Wyniki sezonu

Grupa A

Grupa B

Wyniki play-off

Pierwsza runda 
S.P. La Fiorita 0-4 S.S. Murata
F.C. Domagnano 3-3 (4-3) S.S. Pennarossa

Druga runda 
S.P. Tre Fiori 3-0 F.C. Domagnano
A.C. Libertas 2-1 S.S. Murata

Trzecia runda 
F.C. Domagnano 1-1 (10-9) S.P. La Fiorita
S.S. Murata 3-0 S.S. Pennarossa

Czwarta runda 
S.P. Tre Fiori 1-0 A.C. Libertas

Piąta runda 
F.C. Domagnano 0-4 S.S. Murata

Półfinał
A.C. Libertas 0-5 S.S. Murata

Finał
S.P. Tre Fiori 0-4 S.S. Murata

Bibliografia 
 

2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w San Marino
2006 w San Marino
2007 w San Marino